Petkevičius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom anderen Familiennamen Petkus.

Weibliche Formen 
Petkevičiūtė (ledig)
Petkevičienė (verheiratet)

Namensträger 
 Juozas Petkevičius (born 1948), litauischer Basketballspieler
 Jurgis Petkūnas oder Petkevičius (–1574), Bischof von Samogitia
 Kazys Petkevičius (1926–2008), litauischer Basketballspieler
 Merkelis Petkevičius (–1608), litauischer Aktivist
 Vytautas Petkevičius (1930–2008), litauischer Schriftsteller und Politiker
 Vigindas Petkevičius (* 1970), deutscher Handballspieler und -trainer litauischer Herkunft
 Linas Petkevičius (* 1986), litauischer Fußballspieler
 Vladas Petkevičius (* 1989), litauischer Fußballspieler
 Pius Petkevičius (* 1999), litauischer Fußballtorhüter
 Nauris Petkevičius (* 2000), litauischer Fußballspieler

Familienname
Litauischer Personenname